Браун, Дэвид (1904—1993) — английский предприниматель-индустриалист.
 Браун, Дэвид (1916—2010) — американский продюсер фильмов.
 Браун, Дэвид (1928—2004) — американский гребец, врач.
 Браун, Дэвид (род. 1956) — американский астронавт.
 Браун, Дэвид (род. 1967) — американский музыкант, автор песен и лидер группы Brazzaville.
 Браун, Дэвид (более известен как Young Buck; род. 1981) — американский рэпер и соло-артист, участник рэп-группы G-Unit.
 Браун, Дэвид (род. 1995) — папуанский футболист.